Israel steht für:

 Israel, heutiger Staat in Vorderasien
 Israel (Name), Vorname und Familienname – siehe dort zu Namensträgern
 Israel (Familie), jüdische Unternehmerfamilie in Berlin

historisch:
 Geeintes Königreich Israel, biblischer Staat, siehe Davidisch-salomonisches Großreich
 Nordreich Israel, der aus der Teilung des Königreichs Israel hervorgegangene nördliche Staat
 Eretz Israel, deutsch „Land Israel“, traditionelle hebräische Bezeichnung
 Israeliten, das antike „Volk Israel“
 Am Israel, hebräische Bezeichnung für das Volk der Juden

Siehe auch:
 Großisrael (politische Forderung)
 Beni Israel (jüdische Volksgruppe in Indien)
 Kaufhaus Nathan Israel (ältestes Kaufhaus Berlins)
 Israhel (Begriffsklärung)
 Israëls (Begriffsklärung)